Americus est la forme latine de nom .

 Americus, une localité du comté de Sumter dans l'État de Géorgie ;
 Americus, une localité du comté de Tippecanoe dans l'Indiana ;
 Americus, une localité du comté de Lyon dans le Kansas.

Homonymie de localités aux États-Unis